The Bigaku ou The 美学 ( A Estética em português) é o 7º single de Aya Matsuura.

Informações
Número do catalogo 

 EPCE-5176

Preço(¥) 

 ¥1,200

Letra

 Tsunku

Música
 Tsunku

Arranjo 
 Suzuki "Daichi" Hideyuki

Músicas
1-The Bigaku (The 美学;A Estética)

2-I know (Eu sei)

3-The Bigaku (Instrumental) (The 美学(Instrumental))

Concertos
 Yeah! Meccha Live
 Hello! Project 2003 Winter ~Tanoshin Jattemasu!~
 Matsuura Aya Concert Tour 2003 Haru ~Matsu Ring PINK~
 Matsuura Aya Concert Tour 2003 Aki ~Ayaya Hit Parade!~
 Matsuura Aya Concert Tour 2004 Haru ~Watashi to Watashi to Anata~
 Matsuura Aya Concert Tour 2004 Aki ~Matsu ◇Crystal◇ Yoyogi Special~
 v-u-den First Concert Tour 2005 Haru ~v-u-densetsu~ - v-u-den
 Hello☆Pro Party~! 2005 ~Matsuura Aya Captain Kouen~ - with Melon Kinenbi
 Matsuura Aya Concert Tour 2006 Haru ~OTONA no NAMIDA~
 Matsuura Aya Concert Tour 2006 Aki 『Shinka no Kisetsu...』
 Matsuura Aya Concert Tour 2008 Haru "Aya The Witch"
 Morning Musume Concert Tour 2009 Haru ~Platinum 9 DISCO~ - Tanaka Reina
 Matsuura Aya Concert Tour 2009 Aki ~Omoi Afurete~

Singles de 2002
Aya Matsuura